Protomyces är ett släkte av svampar. Protomyces ingår i familjen Protomycetaceae, ordningen Taphrinales, klassen Taphrinomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protomyces